Модок:

 Модок — национальный лес на северо-востоке штата Калифорния, США.
 Модок — национальный резерват дикой природы на северо-востоке штата Калифорния, США.
 Модок — округ на северо-востоке штата Калифорния, США.
 Модок — плато на северо-востоке штата Калифорния, США.
 МОДОК — вымышленный суперзлодей вселенной Марвел.
 МОДОК — мультсериал о суперзлодее вселенной Марвел.